Британский этап FIA WTCC 2010 — шестой этап сезона 2010. Гоночный день проведён на трассе Брэндс-Хэтч в британском графстве Кент 18 июля.

В шестой раз WTCC посещает Великобританию и в пятый раз приезжает в Брэндс-Хэтч.

Победы на этапе разделили два бывших чемпиона серии — Иван Мюллер и Энди Приоль.

События уик-энда

Квалификация 
Участвующий в этапе по программе гостевого пилота Роберт Далгрен на имеющей национальную омологацию Volvo С30 все тренировки держался в Top10, из-за чего судейский комитет принял решение допустить во второй сегмент сессии 11 лучших пилотов, хотя Далгрен, в итоге, во второй сегмент не прошёл. Победителем из ситуации вышел Том Коронель, занявший в первом сегменте 11-е место.

Первый сегмент, как потом и всю квалификацию, выиграло трио Chevrolet — Мюллер, Хафф и Меню. Многие списали этот результат на наличие заводской команды Chevrolet в BTCC.

Ехавший на более старом, но и на более лёгком BMW 320si E90 Колин Тёркингтон занимает четвёртое место на старте.

Первая гонка 
Трио Chevrolet уверенно сохранило свои позиции на старте, а вот Тарквини смог выдвинутся на четвёртое место, опередив Тёркингтона. Оказавшийся в глубине пелотона на старте Энди Приоль уже на старте отыграл 4 позиции и поднялся на 12-е место.

На четвёртом круге Колин возвращает себе четвёртое место, опередив итальянца в шпильке «Друиды». Вскоре дуэт полузаводских BMW выбрасывает из Top10 Фреди Барта, чуть позже их напору уступает Мицелис.

На седьмом круге выезд машины безопасности провоцирует Как Буэно — Chevrolet бразильца остановился на обочине, объятый пламенем (позже команда сослалась на проблемы с двигателем). После рестарта Приоль вырывает поул второй гонки у Монтейру. Стремительно терявший на финише позиции Меню был наказан после второй гонки — судьи посчитали, что швейцарец тем самым пытался стартовать повыше во второй гонке (в первой гонке он в итоге стартовал вторым).

В итоге Иван Мюллер выигрывает свою третью гонку в сезоне. Подиум дополняют Роберт Хафф и Колин Тёркингтон.

Вторая гонка 
Старт второй гонки выиграл Фарфус. Бразилец, впрочем, лидировал недолго — на третьем круге его прошёл Приоль, а попытавшийся сделать то же самое Меню спровоцировал небольшую аварию — швейцарец сошёл с повреждённым рулевым управлением, а бразилец, после разворота, лишь потерял несколько позиций, откатившись в конец очковой зоны. Этим инцидентов воспользовался Тёркингтон — Колин проскочил с четвёртого на второе место.

Позади лидеров уже на стартовом круге чуть не случился завал — Поульсен слишком усердно пытался прорваться вперёд на старте и, после контакта с Фреди Бартом, чуть не спровоцировал массовый завал. Впрочем, весь пелотон счастливо объехал их машины, а сами швейцарец с датчанином вынуждены были сойти.

Вскоре заканчивается гонка для Тьягу Монтейру — португалец сходит после контакта с Томом Бордманом.

За шесть кругов до финиша на трассе появилась машина безопасности — судьи убирали последствия столкновения Меди Беннани и Дэррила О`Янга. На рестарте Мюллер пытался атаковать Коронеля в борьбе за четвёртое место, но голландец не дал французскому экс-чемпиону серии реальных шансов.

В итоге до победы в гонке так и доехал Энди Приоль; лучшим новичком стал Норберт Мицелис, а лучшим «частником» Колин Тёркингтон.

По итогам этапа Мюллер чуть увеличил своё преимущество в чемпионате.

Результаты

Квалификация 

Время отбора: 1:39.144

* Энди Приоль наказан штрафом в десять позиций за замену двигателя.* Все времена Кристиана Поульсена в квалификации аннулированы согласно протоколу 9.

Гонка 1 

* Ален Меню и Кристиан Поульсен наказыны прибавлением времени к финишному результату, согласно протоколам 15 и 16.Судейский протокол этапа FIA WTCC в Брэндс-Хэтче 2010 № 16

Стартовое поле гонки 2 

* — Кака Буэно хоть и числился в протоколе, но на старт так и не вышел из-за последствий схода в первой гонке.

Гонка 2

Общий зачёт после этапа

Личный зачёт

Кубок Конструкторов

Личный трофей частников

Командный трофей частников

Зачёт новичков

Примечания

Ссылки 
 Буклет с результатами MST Systems

Великобритания
Моторные виды спорта
Июль 2010 года
2010